(Le) yushui (雨水) est la deuxième période solaire des calendriers traditionnels d’Extrême-Orient ;
 le district de Yushui (渝水) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.

Homonymie de toponyme